Ototyphlonemertidae är en familj av djur. Ototyphlonemertidae ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Ototyphlonemertidae finns 26 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Ototyphlonemertidae